Die 1. Liga 1996 war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 7. April 1996 und endete am 2. November 1996.

Modus 
Die 22 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Somit bestritt jedes Team 42 Spiele. Die besten drei Vereine stiegen in die Oberste Liga 1997 auf, während die letzten fünf in die drittklassige 2. Liga abstiegen.

Teilnehmer 
Der Absteiger aus der Obersten Liga 1995
 Dinamo-Gasowik Tjumen

Die 15 Vereine, die in der 1. Liga 1995 die Plätze 4 bis 18 belegten

 Swesda Irkutsk
 Schinnik Jaroslawl
 Lutsch Wladiwostok
 FK Neftechimik Nischnekamsk
 Lokomotive Tschita
 Dynamo Stawropol
 Sokol-PSD Saratow
 Lokomotive-Saturn Sankt Petersburg 
 Tschkalowez Nowosibirsk
 Sarja Leninsk-Kusnezki
 Fakel Woronesch
 Torpedo Arsamas
 Uralan Elista
 Torpedo Wolschski
 Okean Nachodka
 Druschba Maikop

sowie die fünf Aufsteiger der 2. Liga
 Spartak Naltschik (Erster Zone West)
 Kuban Krasnodar (Zweiter Zone West)
 Gasowik-Gazprom Ischewsk (Erster Zone Mitte)
 Saturn Ramenskoje (Zweiter Zone Mitte)
 Metallurg Krasnojarsk (Erster Zone Ost)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1996
1996